Ви́ктор Арка́дьевич Бры́згин (род. , ) — советский легкоатлет, специализировался в спринте. Олимпийский чемпион в эстафете 4×100 м. Выступал за «Динамо» (Ворошиловград). Жена — трёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Брызгина.

Дочь Виктора и Ольги Брызгиных — Елизавета Брызгина — член сборной Украины по лёгкой атлетике, чемпионка Европы 2010 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в эстафете 4×100 м. Также тренируется у Владимира Федорца.

Заслуженный мастер спорта СССР (1988).

Достижения 
 Чемпион Олимпийских игр 1988 года в  (38,19)
 Чемпион Европы 1986 в 
 Серебряный призёр чемпионата мира 1987 в 
 Бронзовый призёр чемпионата мира 1983 в

Примечания

Ссылки 

Заслуженные мастера спорта СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Бегуны на короткие дистанции СССР
Почётные граждане Луганска
Спортсмены Луганска